Ейжа Мугаммад і Пен Шуай були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Елісе Мертенс і Демі Схюрс виграли титул, у фіналі перемігши Монік Адамчак і Сторм Сендерз з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Guangzhou International Women's Open, парний розряд
2017
2017 у китайському спорті